

Ньюкірк — місто, штат Оклахома
 Ньюкірк — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Персоналії 

 Інгрід Ньюкірк ( 1949) — британська активістка за права тварин, президент організації Люди за етичне поводження з тваринами (PETA), найбільшої в світі організації із захисту прав тварин.